Serravallesi – abitanti di Castello di Serravalle (Valsamoggia)
Serravallesi – abitanti di Serravalle (Asti)
Serravallesi – abitanti di Serravalle (Buonconvento)
Serravallesi – abitanti di Serravalle (San Marino)
Serravallesi – abitanti di Serravalle Langhe
Serravallesi – abitanti di Serravalle Scrivia
Serravallesi – abitanti di Serravalle Sesia
Serravallesi – abitanti di Serravalle a Po
Serravallesi – abitanti di Serravalle di Carda
Serravallesi – abitanti di Serravalle di Chienti